Nights in France – przedostatni oficjalny album studyjny australijskiej grupy Flash and the Pan wydany w 1988 roku, zawierający klasyczną muzykę tej grupy.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1988
Albumy Albert Productions
Albumy Epic Records
Albumy wyprodukowane przez Harry’ego Vandę
Albumy wyprodukowane przez George’a Younga